Станция Ройстон () — железнодорожная станция в городе  (графство Хартфордшир, регион Восточная Англия). Расположена на , приблизительно посередине ее. Станция Ройстон находится на расстоянии  к северо-востоку от лондонского вокзала Кингс-Кросс и  к юго-западу от станции . Станция, равно как и поезда, следующие через неё, обслуживается железнодорожным оператором .

Станция Ройстон является важным остановочным пунктом на пригородной линии между станциями Лондон — Кингс-Кросс и , поскольку за исключением «Кембриджского экспресса» (), следующего на этом отрезке без остановок, все экспресс-маршруты () между Лондоном и Кембриджем имеют остановку в Ройстоне. Кроме того, это последняя станция перед Кембриджем, платформы которой могут принять составы из двенадцати вагонов. Поэтому станцией пользуется много пассажиров, причем не только из самого города Ройстон или его окрестностей, но и с малых станций к северу от Ройстона, которые здесь пересаживаются с поездов, следующих со всеми остановками, на экспрессы.

История 
Станция Ройстон была открыта железнодорожной компанией   и стала конечной станцией на линии Хитчин — Ройстон. Годом позже компания продлила линию до станции , а еще через год — в 1852 году — уже компания  продлила линию от Шепрета далее на север, до соединения со своей основной линией из Лондона до станции . Тем самым образовалась . Взяв активы компании Royston and Hitchin Railway в лизинг, компания Eastern Counties Railway изначально осуществляла движение поездов по всей Кембриджской линии и далее в Лондон, однако в 1866 году, когда срок лизинга истёк, уступила право движения по Кембриджской линии железнодорожной компании .
С 1 апреля 1866 года та начала движение поездов по Кембриджской линии через Ройстон по маршруту Лондон — Кингс-Кросс — , получив право движения по всем путям, принадлежавшим Eastern Counties Railway, а также доступ на станцию Кембридж, что было оговорено в соглашении между Great Northern и Eastern Counties Railway, ратифицированном Парламентом двумя годами ранее. В 1898 году Great Northern окончательно приобрела Кембриджcкую линию в собственность.

Электрификация 
В 1978 году линия от вокзала Кингс-Кросс до Ройстона была электрифицирована. По маршруту Лондон (Кингс-Кросс) — Ройстон стали ходить электропоезда типа . Однако тем самым временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Кембриджа с Лондоном через Ройстон, что было связано с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до Ройстона. Пассажиры со станций между Ройстоном и Кембриджем вынуждены были пользоваться челночным дизель-поездом  — Ройстон и на его конечной станции пересаживаться на электропоезд до Лондона. Лишь в 1987 году было получено правительственное решение о продлении электрифицированного участка от Ройстона до Кембриджа, что было осуществлено в течение 12 последующих месяцев, благодаря чему прямое сообщение Ройстона с Лондоном восстановилось с 2 мая 1988 год. Тем не менее, привычка пересаживаться в Ройстоне на более скорые поезда до Лондона у пассажиров со станций, расположенных севернее, осталась.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора , следующие по  и далее по . На маршрутах используются электропоезда типов  и . На станции Ройстон останавливаются поезда двух маршрутов:
 Со всеми остановками между станциями ) и Лондон — Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или).
 Экспресс-поезда () между Кембриджем и Лондоном (Кингс-Кросс), следующие без остановок от Кембриджа до Ройстона, далее останавливающиеся на станциях , , ,  и . Интенсивность движения также раз в час. В часы пик часть экспрессов следует только до Ройстона и обратно.

Программа развития Темзлинк 
Согласно заявлениям компании , опубликованным в сентябре 2016 года, по завершении реализации , запланированном на 2018 год, ожидалось, что через Ройстон будет запущено два новых маршрута из Кембриджа, следующих южнее станций центра Лондона.
Касательно Ройстона, проект предполагал следующее:
 2 скорых поезда в час от станции  до станции  через Ройстон и далее через станции , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж, ,  и ;
 2 поезда в час до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()) через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Thameslink and Great Northern также рассматривает возможность продления вышеназванных скорых поездов до новой станции .

Примечания

Литература 
 

Железнодорожные станции Великобритании